Miejscowości w USA:
 Summerfield – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair
 Summerfield – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Prince George’s
 Summerfield – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Marshall
 Summerfield – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Guilford
 Summerfield – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Noble
Gminy w USA:
 Summerfield (ang. Summerfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Clare
 Summerfield (ang. Summerfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Monroe